Ripoli steht für:

 Bagno a Ripoli, Gemeinde in der Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Dronero, Provinz Cuneo, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Lari, Provinz Pisa, Italien 
 einen Ortsteil der Gemeinde Corropoli, Provinz Teramo, Italien
 Pieve a Ripoli, Ortsteil der Gemeinde Cerreto Guidi, Provinz Florenz, Italien